Blackstone peut faire référence à :

Patronymes 
 Adam Blackstone (1982-), un auteur-compositeur et producteur et américain.
 Harry Blackstone, Sr. (1885-1965), magicien américain.
 William Blackstone (1723-1780), un juriste britannique.

Entreprises 
 Blackstone, une société américaine de gestion d'actifs ;
 Mirrlees Blackstone, une entreprise britannique.

Toponymie

, une localité du ,
 , une localité en Australie-Occidentale,
 , une localité en Tasmanie.

, une municipalité du comté de  dans le , 
 , un quartier de Providence dans le ,
 , une localité du comté de Nottoway en Virginie, 
 , une base aérienne située à Fort Pickett près de  en Virginie,
 , un fleuve côtier du  et de .

Télévision 
 Blackstone est une série télévisée.